

Sigle 
 PSB – Paris School of Business
 PSB – Partito Socialista Brasiliano
PSB – in polacco Polski Słownik Biograficzny

Chimica 
 PSB – Poli-Solfuro Bromuro, batteria a base di nromuro di sodio e polisolfuro di sodio

Mineralogia 
 Psb – abbreviazione di pseudobrookite

Altro 
 PSB (Principessa dello Spazio Bitorzolo) – personaggio di Adventure Time

Note